Írás az ismeretek rögzítése jelekkel, betűkkel
Az Írás nagyváradi irodalmi folyóirat (1932)